Command — студийный альбом английской электроклэшевой группы Client, издан 4 марта 2009 года на лейбле Out of Line в Германии.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Command на сайте Out of Line Music

Альбомы, спродюсированные Мартином Гловером
Альбомы Client